Serie A2 2004-2005 – stagione del campionato italiano di calcio a 5
 Serie A2 2004-2005 – stagione del campionato italiano di calcio femminile
 Serie A2 2004-2005 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A2 2004-2005 – stagione del campionato italiano di pallamano maschile
 Serie A2 2004-2005 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A2 2004-2005 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A2 2004-2005 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie A2 2004-2005 – stagione del campionato italiano di hockey su pista